Evangelische Kirche Odenhausen steht für folgende Kirchen im Landkreis Gießen, Hessen:

 Evangelische Kirche Odenhausen (Lahn), Gemeinde Lollar
 Evangelische Kirche Odenhausen (Lumda), Gemeinde Rabenau